Szabó Szabolcs (1927–2003) rajzfilmrendező
Szabó Szabolcs (1979) geográfus, országgyűlési képviselő
Szabó Szabolcs labdarúgó